10000 (getal)
10000 (jaar)
M-10000, een dieseltreinstel dat van 1934 tot 1942 door de Union Pacific Railroad gebruikt werd